Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 855 dans le monde.

 Route 855 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 855 en Finlande
 Route nationale 855 en France